Ро́дина — деревня в Псковском районе Псковской области России. Административный центр Завеличенской волости Псковского района.

Расположена на реке Великая к северо-западу от города Пскова, фактически являясь его пригородом. Псков осуществляет с деревней Родина постоянный внутригородской автобусный маршрут (№ 25: Родина — пл. Ленина — Архив).

В деревне Родина расположен Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ПНИИСХ), опытно-производственное хозяйство «Родина», станция агрохимической службы «Псковская», учреждение «Россельхозцентр».

Население 
Один из двух крупнейших сельских населённых пунктов Псковской области с численностью населения (по переписи населения 2010 года) более 3 тысяч жителей (наряду с селом Серёдка), однако данный показатель численности деревни Родина был достигнут благодаря учёту в её составе жителей построенного в 2008—2010 годах городского микрорайона «Родина» с многоэтажными новостройками (улицы Никольская и Владимирская) с расчётной численностью населения 6350 человек, который формально продолжает располагаться на территории Завеличенской волости Псковского района.

По переписи 2010 года численность населения деревни составила 3382 жителя, включая жителей городского микрорайона, или 2726 жителей собственно деревни (не включая городской микрорайон «Родина»). В 2017 году в деревне проживало около 2300 жителей, а вместе с городским микрорайоном — около 6 тысяч человек. К 2018 году численность населения деревни Родина с микрорайоном многоэтажной жилой застройки достигла 7098 жителей.

История 
На месте современной деревни Родина располагались деревни Батьковичи (на севере), Замогилье (южнее), сельцо Приутино (на юге: на карте 1863 года значится «С-цо Пріутино»), Конски (на юго-востоке). После революции между Батьковичами и Конски был образован совхоз Диктатура. Решением облисполкома от 29 августа 1961 года (№ 337) населённый пункт был переименован в деревню Родина, в пользу которой тогда же (29 августа 1961 года) была упразднена и деревня Батьковичи. Деревня Конски (Конско) слилась с деревней Родина 7 февраля 1977 года.

Ссылки 
 Здесь Родины моей начало ПСКОВСКАЯ ПРОВИНЦИЯ. №32 (9936), 14/08/2019

Примечания

Галерея 

Населённые пункты Псковского района